, відомі носії:
 Козлов Олексій Анатолійович (1986) — російський футболіст,
 Козлов Олексій Васильович — Герой Радянського Союзу
 Козлов Олексій Михайлович — Герой Росії
 Козлов Олексій Семенович (1935) — російський джазмен, саксофоніст, засновник гурту «Арсенал»
Сторінки зі списками однофамільців-тезок